Мадарьяга () — испанская фамилия.

Известные носители 
 Мадарьяга, Сальвадор де (1886—1978) — испанский писатель, дипломат, журналист, историк, психолог, пацифист.
 Мадарьяга, Изабель де (1919—2014)) — профессор славистики Лондонского университета, автор многочисленных исследований по истории России; дочь Сальвадора де Мадарьяга.
 Мадарьяга, Модесто (1904—1974) — известный испанский авиамеханик.
 Мадарьяга, Хоакин (1799—1848) — аргентинский политик, губернатор провинции Корриентес.
 Мадарьяга, Хуан (1809—1879) — аргентинский генерал, политик.
 Мадарьяга, Хулен (1932—2021) — баскский политик, юрист, сооснователь сепаратистской группировки ЭТА.
 Мадарьяга — девичья фамилия Нивз Мэтьюз (1917—2003), испано-шотландской писательницы, дочери Сальвадора де Мадарьяга.